Luke Kirby (1549-1582), francisé en Luc Kirby, est un prêtre catholique et martyr anglais.
 Luke Kirby (°1978 - ) est un acteur canadien.